Det har funnits flera personer med namnet Jöran Sparre:

Jöran Siggesson (Sparre), var gisslan hos Kristian II tillsammans med brodern Lars Siggesson (Sparre) och Gustav Vasa 1518, stödde senare den danske kungen och dog sannolikt 1521 under Gustav Vasas revolt mot det danska styret.
Jöran Larsson Sparre (1530-1586), son till Lars Siggesson (Sparre), ledamot av hertig Karls furstliga råd och häradshövding i Österrekarne. 
Jöran Bengtsson Sparre (1611-1657), landshövding i Södermanlands län.